Споразум у Сен Жермену може да се односи на раличите споразуме потписане у палати Сен Жермен-ен-Лаје:

 Едикт из Сен Жермена, 1562. — којим је Катарина Медичи хугенотима гарантовала слободу вероисповести.
 Споразум у Сен Жермену, 1570. — између француског краља Шарла IX и хугенота, је завршио трећу фазу међурелигијских сукоба у Француској.
 Споразум у Сен Жермену, 1624. — потписан 5. септембра 1624. између Француске и Енглеске.
 Споразум у Сен Жермену, 1632. — потписан 29. марта, којим је Енглеска Француској вратила Квебек, након што га је заузела 1629.
 Споразум у Сен Жермену, 1635. — између Луја XIII и Бернарда, војводе Саске и Вајмара.
 Споразум у Сен Жермену, 1679. — успостављен је мир између Француксе, Шведске и Бранденбурга.
 Споразум у Сен Жермену, 1679. — између Луја XIV. француског краља и Фридриха Вилхелма, Великог електора Бранденбурга на крају трећег Англо—холандског рата, тзв. Сканијског рата.
 Споразум у Сен Жермену, 1919. — споразум између сила Антанте и новоформиране Републике Аустрије.